Sezon 1995/96 był 5. sezonem o mistrzostwo Estonii.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Najlepsi strzelcy

Zobacz też
 Meistriliiga

Bibliografia 
Estonia - tabela końcowa (RSSSF)

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej